Ламберто Дзаннье́р (; родился 15 июня 1954 года, Фаганья, Италия), так же Ламберто Занье́р — итальянский дипломат, генеральный секретарь ОБСЕ в 2011—2017.

Биография 
Родился 15 июня 1954 года в муниципалитете Фаганья (провинция Удине на северо-востоке Италии).

С 1976 года — в министерстве иностранных дел Италии. Работал в посольствах Италии в Объединенных Арабских Эмиратах, Австрии и Нидерландах.

В 1998—1999 годах принимал участие в переговорах по адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

С 2002 по 2006 год занимал пост директора центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов в Вене.

С июня 2008 года по июнь 2011 года был спецпредставителем ООН по Косово и главой миссии ООН по делам временной администрации в Косово.

В июне 2011 года был избран генеральным секретарем ОБСЕ.

С 19 июля 2017 года по 18 июля 2020 года — верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам.

Награды 
 Юбилейная медаль «Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan»
 Юбилейная медаль «25 лет Нейтралитета Туркменистана» (2020, Туркменистан)

Примечания

Ссылки 
 Страница Генерального секретаря на сайте ОБСЕ 

Дипломаты Италии
Генеральные секретари ОБСЕ
Выпускники Университета Триеста
Специальные представители Генерального секретаря ООН